Allinge-Sandvig (plaats)
 Allinge-Sandvig (parochie)